Plusieurs Services d'écoute, Permanences téléphoniques ou hotlines téléphoniques ou chats ou clavardages, ou d'appui psychosocial, ont été mis en place, pour des situations de difficultés ressenties, de questionnement de crainte, de souffrance, de solitude, d'envie d'en finir, de suicide, de dépendance, d'usage de produits .. Parfois valorisés par l'appellation Info Service. Ils participent de la médecine préventive aussi.
 Addictions Drogues Alcool Info Service décliné en : 
 Alcool Info Service : http://www.alcool-info-service.fr/
 Drogues Info Service : https://www.drogues-info-service.fr/
 Joueurs Info Service : http://www.joueurs-info-service.fr/ ;
 les 3 Services ci dessus issus de : ADALIS : Addictions Drogues Alcool Info Service (ADALIS - ex DATIS) hébergé par SPF
 Autisme Info Service
 Sida Info Service avec aussi la nouvelle offre : 
 Sexualité Info Santé : plateforme en santé sexuelle en Juin 2020 : https://www.sexualites-info-sante.fr/
 Hépatites Info Service : https://www.hepatites-info-service.org/
 SOS homophobie : https://www.sos-homophobie.org/
 Fil Santé Jeunes : https://www.filsantejeunes.com/
 Nightline France : public étudiant : https://nightline-paris.fr/
 SOS Amitié : https://www.sos-amitie.org/
 Suicide écoute : https://www.suicide-ecoute.fr/
 📞 15 ou centre 15 Violences conjugales : 📞 3919 : Violences Femmes Info (ex Femmes Info Service) : http://www.infofemmes.com/v2/p/Lutte-contre-les-violences/39-19-Violences-Femmes-Info/3016
 📞 115 : SAMU social : https://www.samusocial.paris/quest-ce-que-le-samu-social
 Info Migrants : 📞 +33 (0) 1 53 26 52 82 : http://info-migrants.org/ https://lannuaire.service-public.fr/centres-contact/R12121
 Tabac info service : https://www.tabac-info-service.fr/
 e-Enfance 3018 Écoute Pédophiles : 📞 0 806 23 10 63 en lien avec les CRIAVS.
 📞 3020 numéro vert national : Non au harcèlement à l’école 📞 3018 numéro vert national : jeunes victimes de violences numériques et site e-enfance''' avec chat ou clavardage

Sous listes 
 Jeunes Alcool Info Service : http://jeunes.alcool-info-service.fr/

Outils 
 Formés à écoute active
 Bienveillance, anonymat

Espaces pro rattachés 
 https://pro.tabac-info-service.fr/
 https://vaccination-info-service.fr/ et https://professionnels.vaccination-info-service.fr/

évaluation 
De multiples travaux d'évaluation travaillent sur leur acceptabilité et efficacité par exemple sur Cairn.info.

Lire écouter voir 
 Liste des aides en ligne contre le suicide
 Télé-psychologie
 https://www.liberation.fr/france/2019/05/07/hotline-etudiante-la-nuit-on-est-un-peu-les-seuls-a-etre-la_1725501
 Suicide
 http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Vaccination-info-service.fr

Notes et références 

Association ou organisme lié à la santé en France
Association ou organisme lié à la jeunesse
Traitement des addictions